Witney bezeichnet:

 Witney, eine Stadt in England
 Witney (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 William Witney (1915–2002), ein US-amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
 Whitney